Кре́кинг (от , дробление, разламывание) может означать следующее:

 Крекинг в нефтехимии — расщепление нефти на составляющие вещества.
 Крекинг (крэкинг, крякинг) в информатике — жаргонное название процесса взлома программного обеспечения.
 Крекинг — кнутовой спорт, физические упражнения или соревнования по владению кнутом.